Kreuzmauer heißen folgende geographische Objekte:

Berge und Felsen:
 Kreuzmauer (Haller Mauern), 2091 m, in den Haller Mauern, Steiermark
 Kreuzmauer (Oberösterreichische Voralpen), 853 m, in den Oberösterreichischen Voralpen, Oberösterreich